Overjoyed peut faire référence à :

Albums 

 , de Heo Young-saeng, 2012 ;
 , de Half Japanese, 2014 ;
 Overjoyed!, une compilation dédiée à Stevie Wonder, 2007;
 Overjoyed, de William Galison, 1988.

Chansons 

 Overjoyed, de Stevie Wonder, 1985 ;
 , de Jars of Clay, 1998 ;
 , de Matchbox Twenty, 2012 ;
 , de Bastille, 2012.

Homonymie
Homonymie de titre